Marine Le Pen ou Marion Anne Perrine Le Pen (1968-), une femme politique française ;
 Marion Maréchal-Le Pen (1989-), une femme politique française, nièce de la précédente.